Мари́ Ка́лдвеэ (, урожд. Мари́ Ту́рман, ; ) — эстонская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), серебро (2012, 2016), бронза (2013, 2014, 2015).
 : золото (2014), серебро (2016, 2017), бронза (2011).
 : серебро (2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), серебро (2017).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её сестра Лийса Турман — тоже кёрлингистка, сёстры играют много лет в одной команде.

В 2021 году вышла замуж, изменила фамилию на Калдвеэ. Муж Тарвин Калдвеэ (), также кёрлингист — в частности, они с Мари в одной команде стали  в 2017; Тарвин играет в команде скипа Харри Лилла, вместе с командой неоднократный чемпион и призёр .

Закончила Эстонскую авиационную академию (2018).

Начала играть в кёрлинг в 2009 году на льду ледового комплекса Jeti (Таллин).

Примечания

Ссылки 
 Marie Turmann - ESBL
 Marie Turmann | Sportlio
 Видео: 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Эстонии
Чемпионы Эстонии по кёрлингу
Выпускники вузов Эстонии